

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski kralj dinastije Chou Weilie Zhou (Ji Wu Weiliewang)